Eunomia (godin), in de Griekse mythologie de godin van de wetgeving
Eunomia (planetoïde), een grote planetoïde tussen de planeten Mars en Jupiter
Eunomia (geslacht), een geslacht van vlinders
Eunomia (worm), een geslacht van borstelwormen uit de familie Phyllodocidae
Boloria eunomia, de ringoogparelmoervlinder